Fat Lip (Sum 41), single van Sum 41
 Fatlip, Amerikaans rapper